Вторая авеню () — может означать:

 Вторая авеню — улица в Ист-Сайде в г. Нью-Йорке.
 Вторая авеню — станция Нью-Йоркского метрополитена на IND Sixth Avenue Line.